Glider hace referencia a:

 Emblema hacker;
 Glider, patrón del «Juego de la vida» (John Conway).
 Glider Submarino, vehículo autónomo submarino.

 Glider, automóvil sin sistema de propulsión.